Osmoy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Osmoy (Cher) im Département Cher
Osmoy (Yvelines) im Département Yvelines

mit Namenszusatz:
Osmoy-Saint-Valery im Département Seine-Maritime